Пуэ́рто-Лумбре́рас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гвадалентин. Занимает площадь 139 км². Население — 15 394 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
 Región de Murcia Digital: Puerto Lumbreras

Муниципалитеты Мурсии